Izumo (veraltet Idzumo) steht für:

 Izumo (Shimane), Stadt in der Präfektur Shimane in Japan
 Provinz Izumo, alte Provinz in Japan
 Izumo-Taisha, einen Shintō-Schrein in Izumo
 Izumo (Schiff, 1899), Panzerkreuzer der kaiserlichen japanischen Marine
 Izumo (DDH-183), Helikopterträger der japanischen maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte
 Izumo-Klasse, eine Klasse japanischer Hubschrauberträger
 Izumo (Spieleserie), Computerspielreihe und eine darauf basierende Animeserie